Joaquín Silvio Messi (Coronel Arnold, 16 april 2002) – kortweg Joaquín Messi is een Argentijns profvoetballer die doorgaans als middenvelder speelt bij Newell's Old Boys.

Loopbaan 
Hij doorliep alle jeugdelftallen van Newell's Old Boys. Hij debuteerde voor Newell's Old Boys in de Copa Libertadores op 8 februari 2022 tegen de Paraguayaanse club Guaraní.

Bekendheid 
Hij kreeg de bijnamen zoals De andere Messi en de nieuwe Messi, hij heeft deze bekendheid gekregen doordat hij toevallig dezelfde achternaam heeft, dezelfde nationaliteit heeft, uit dezelfde woonplaats komt, hetzelfde rugnummer heeft en zijn professionele carrière begon bij dezelfde club als de wereldberoemde Lionel Messi. Dit toeval heeft geleid tot een ongekende hoeveelheid interesse in de speler en druk, voor een speler van dit kaliber.
Argentijns voetballer